Marian Diamond puede referirse a:

 Marian Diamond (1926 – 2017), científica estadounidense.
 Marian Diamond (1941), actriz británica.